|(1001) Гауссия (Gaussia) || 1923 OA || 8 августа 1923 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(1002) Ольберсия (Olbersia) || 1923 OB || 15 августа 1923 || Крым (Симеиз) || Альбицкий В. А.
|-
|(1003) Лилофея (Lilofee) || 1923 OK || 13 сентября 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1004) Белопольския (Belopolskya) || 1923 OS || 5 сентября 1923 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(1005) Араго (Arago) || 1923 OT || 5 сентября 1923 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(1006) Лагранжея (Lagrangea) || 1923 OU || 12 сентября 1923 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(1007) Павловия (Pawlowia) || 1923 OX || 5 октября 1923 || Крым (Симеиз) || Альбицкий В. А.
|-
|(1008) Ла-Пас (La Paz) || 1923 PD || 31 октября 1923 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1009) Сирена (Sirene) || 1923 PE || 31 октября 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1010) Марлен (Marlene) || 1923 PF || 12 ноября 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1011) Лаодамия (Laodamia) || 1924 PK || 5 января 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1012) Зарема (Sarema) || 1924 PM || 12 января 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1013) Томбецка (Tombecka) || 1924 PQ || 17 января 1924 || Алжир || Жеховский В. П.
|-
|(1014) Земфира (Semphyra) || 1924 PW || 29 января 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1015) Криста (Christa) || 1924 QF || 31 января 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1016) Анитра (Anitra) || 1924 QG || 31 января 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1017) Жаклин (Jacqueline) || 1924 QL || 4 февраля 1924 || Алжир || Жеховский В. П.
|-
|(1018) Арнольда (Arnolda) || 1924 QM || 3 марта 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1019) Стракея (Strackea) || 1924 QN || 3 марта 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1020) Аркадия (Arcadia) || 1924 QV || 7 марта 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1021) Фламмарион (Flammario) || 1924 RG || 11 марта 1924 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1022) Олимпиада (Olympiada) || 1924 RT || 23 июня 1924 || Крым (Симеиз) || Альбицкий В. А.
|-
|(1023) Томана (Thomana) || 1924 RU || 25 июня 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1024) Хейл (Hale) || 1923 YO13 || 2 декабря 1923 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(1025) Рима (Riema) || 1923 NX || 12 августа 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1026) Ингрид (Ingrid) || 1923 NY || 13 августа 1923 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1027) Эскулапия (Aesculapia) || 1923 YO11 || 11 ноября 1923 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(1028) Лидина (Lydina) || 1923 PG || 6 ноября 1923 || Крым (Симеиз) || Альбицкий В. А.
|-
| (1029) Ла-Плата (La Plata) || 1924 RK || 28 апреля 1924 || Ла-Плата || Франц Хартман
|-
|(1030) Витя (Vitja) || 1924 RQ || 25 мая 1924 || Крым (Симеиз) || Альбицкий В. А.
|-
|(1031) Арктика (Arctica) || 1924 RR || 6 июня 1924 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(1032) Пафури (Pafuri) || 1924 SA || 30 мая 1924 || Йоханнесбург || Гарри Вуд
|-
|(1033) Симона (Simona) || 1924 SM || 4 сентября 1924 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(1034) Моцартия (Mozartia) || 1924 SS || 7 сентября 1924 || Крым (Симеиз) || Альбицкий В. А.
|-
|(1035) Амата (Amata) || 1924 SW || 29 сентября 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1036) Ганимед (Ganymed) || 1924 TD || 23 октября 1924 || Гамбург || Вальтер Бааде
|-
|(1037) Давидвейлла (Davidweilla) || 1924 TF || 29 октября 1924 || Алжир || Жеховский В. П.
|-
|(1038) Такия (Tuckia) || 1924 TK || 24 ноября 1924 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1039) Зоннеберга (Sonneberga) || 1924 TL || 24 ноября 1924 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1040) Клампкея (Klumpkea) || 1925 BD || 20 января 1925 || Алжир || Жеховский В. П.
|-
|(1041) Аста (Asta) || 1925 FA || 22 марта 1925 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1042) Амазона (Amazone) || 1925 HA || 22 апреля 1925 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1043) Беата (Beate) || 1925 HB || 22 апреля 1925 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1044) Тевтония (Teutonia) || 1924 RO || 10 мая 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1045) Михела (Michela) || 1924 TR || 19 ноября 1924 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(1046) Эдвин (Edwin) || 1924 UA || 1 декабря 1924 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(1047) Гейша (Geisha) || 1924 TE || 17 ноября 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1048) Феодосия (Feodosia) || 1924 TP || 29 ноября 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1049) Готхо (Gotho) || 1925 RB || 14 сентября 1925 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1050) Мета (Meta) || 1925 RC || 14 сентября 1925 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1051) Меропа (Merope) || 1925 SA || 16 сентября 1925 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1052) Бельгика (Belgica) || 1925 VD || 15 ноября 1925 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1053) Вигдис (Vigdis) || 1925 WA || 16 ноября 1925 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1054) Форсайтия (Forsytia) || 1925 WD || 20 ноября 1925 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1055) Тынка (Tynka) || 1925 WG || 17 ноября 1925 || Алжир || Э. Бухар
|-
|(1056) Азалия (Azalea) || 1924 QD || 31 января 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1057) Ванда (Wanda) || 1925 QB || 16 августа 1925 || Крым (Симеиз) || Григорий Шайн
|-
|(1058) Грубба (Grubba) || 1925 MA || 22 июня 1925 || Крым (Симеиз) || Григорий Шайн
|-
|(1059) Муссоргския (Mussorgskia) || 1925 OA || 19 июля 1925 || Крым (Симеиз) || Альбицкий В. А.
|-
|(1060) Магнолия (Magnolia) || 1925 PA || 13 августа 1925 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1061) Пеония (Paeonia) || 1925 TB || 10 октября 1925 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1062) Люба (Ljuba) || 1925 TD || 11 октября 1925 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(1063) Аквилегия (Aquilegia) || 1925 XA || 6 декабря 1925 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1064) Этуса (Aethusa) || 1926 PA || 2 августа 1926 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1065) Амундсения (Amundsenia) || 1926 PD || 4 августа 1926 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(1066) Лобелия (Lobelia) || 1926 RA || 1 сентября 1926 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1067) Лунария (Lunaria) || 1926 RG || 9 сентября 1926 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1068) Нофретета (Nofretete) || 1926 RK || 13 сентября 1926 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1069) Планкия (Planckia) || 1927 BC || 28 января 1927 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1070) Туника (Tunica) || 1926 RB || 1 сентября 1926 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1071) Брита (Brita) || 1924 RE || 3 марта 1924 || Крым (Симеиз) || Альбицкий В. А.
|-
|(1072) Мальва (Malva) || 1926 TA || 4 октября 1926 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1073) Гелливара (Gellivara) || 1923 OW || 14 сентября 1923 || Вена || Иоганн Пализа
|-
|(1074) Белявския (Beljawskya) || 1925 BE || 26 января 1925 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(1075) Гелина (Helina) || 1926 SC || 29 сентября 1926 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1076) Виола (Viola) || 1926 TE || 5 октября 1926 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1077) Кампанула (Campanula) || 1926 TK || 6 октября 1926 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1078) Мента (Mentha) || 1926 XB || 7 декабря 1926 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1079) Мимоза (Mimosa) || 1927 AD || 14 января 1927 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(1080) Орхида (Orchis) || 1927 QB || 30 августа 1927 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1081) Резеда (Reseda) || 1927 QF || 31 августа 1927 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1082) Пирола (Pirola) || 1927 UC || 28 октября 1927 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1083) Сальвия (Salvia) || 1928 BC || 26 января 1928 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1084) Тамарива (Tamariwa) || 1926 CC || 12 февраля 1926 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(1085) Амариллис (Amaryllis) || 1927 QH || 31 августа 1927 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1086) Ната (Nata) || 1927 QL || 25 августа 1927 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И., N. Ivanov
|-
|(1087) Арабида (Arabis) || 1927 RD || 2 сентября 1927 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1088) Митака (Mitaka) || 1927 WA || 17 ноября 1927 || Токио || О. Оикава
|-
|(1089) Тама (Tama) || 1927 WB || 17 ноября 1927 || Токио || О. Оикава
|-
|(1090) Сумида (Sumida) || 1928 DG || 20 февраля 1928 || Токио || О. Оикава
|-
|(1091) Спирея (Spiraea) || 1928 DT || 26 февраля 1928 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1092) Лилиум (Lilium) || 1924 PN || 12 января 1924 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1093) Фреда (Freda) || 1925 LA || 15 июня 1925 || Алжир || Жеховский В. П.
|-
|(1094) Сиберия (Siberia) || 1926 CB || 12 февраля 1926 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И.
|-
|(1095) Тулипа (Tulipa) || 1926 GS || 14 апреля 1926 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1096) Ройнерта (Reunerta) || 1928 OB || 21 июля 1928 || Йоханнесбург || Гарри Вуд
|-
|(1097) Виция (Vicia) || 1928 PC || 11 августа 1928 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1098) Хакона (Hakone) || 1928 RJ || 5 сентября 1928 || Токио || О. Оикава
|-
|(1099) Фигнерия (Figneria) || 1928 RQ || 13 сентября 1928 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1100) Арника (Arnica) || 1928 SD || 22 сентября 1928 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|}